Кличка — прозвищное наименование в виде имени собственного (онима).

Персоналии 
 Кличка, Вацлав Иозефович (был более известен как Александр Ломм; 1925—1993) — чешский писатель-фантаст, писавший преимущественно на русском языке.
 Кличка, Йозеф (1855—1937) — чешский композитор, органист, скрипач, дирижёр.
 Кличка, Франц Николаевич (ок. 1730—1786) — генерал-поручик, Иркутский, новгородский и орловский губернатор.

Топонимы 
 Кличка — посёлок городского типа в Приаргунском районе Забайкальского края России.

См. также 
 Кличко